Krimm ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Krimm (1905–2002), deutscher evangelischer Theologe
 Kaarel Krimm (1863–1894), estnischer Schriftsteller
 Konrad Krimm (* 1946), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:

 Krim (Begriffsklärung)
 Grimm
 Grim